RQ – codice vettore IATA di Kam Air
 RQ – codice FIPS 10-4 di Porto Rico
 RQ – acronimo inglese di respiratory quotient (quoziente respiratorio)